Флаги сельских поселений России.

 Московская область
 Флаг сельского поселения Ермолинское (Истринский район)
 Флаг сельского поселения Ермолинское (Талдомский район)